El nombre de Catedral de San Esteban es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Catedrales en honor a algún santo llamado Esteban.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Esteban Protomártir.
 Para otros santos, véase San Esteban, desambiguación.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Passau;

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Brisbane;

Catedral de San Esteban (Stephansdom), catedral católica, en Viena;

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Hvar;

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Litoměřice;

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Owensboro;

Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Agde;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Auxerre;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Bourges;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Cahors;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Châlons-en-Champagne;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Limoges;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Meaux;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Metz;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Sens;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Toul;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Toulouse;

Catedral de San Esteban, catedral católica, en Biella

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Esteban 
 Basílicas

  en Hungría:
 Basílica de San Esteban,  en la ciudad de Budapest;
  en Italia:
 Basílica de San Esteban, en la ciudad de Bolonia.